Албиш има више значења:

 Албиш (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Албиш (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији